Ци́мпель или Цымпл (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Боксберг района Гёрлиц в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в южной части района Лужицких озёр примерно в трёх километрах на юго-восток от деревни Клетно. Через деревню проходит автомобильная дорога K 8472.

Соседние населённые пункты: на юго-востоке — деревня Турё и на северо-западе — Кошла, с которыми деревня соединяется автомобильной дорогой K 8472.

История 
Впервые упоминается в 1485 году под наименованием Zcymel.

До 1973 года входила в коммуну Цимпель-Тауэр, с 1973 по 2009 года — в коммуну Клиттен. С 2009 года входит в состав современной коммуны Боксберг.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Zcymel, 1485
 Zcumpel, 1505
 Zimpel, 1533
 Zumpel, 1553
 Zimpell, 1568
 Czimpel, Zimpel, 1572
 Zimpel, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 97 человек (из них — 95 серболужичан (98 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности вместе с деревней Турё в 275 человек серболужицкое население деревни составляло 32,4 % (из них верхнелужицким языком владело 78 взрослых и 11 несовершеннолетних).

Демографические данные

Примечания

Литература 
 Zimpel/Cympl und Tauer/Turjo. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 188sl.

Ссылки 
 Zimpel/ Cympl, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Боксберг
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области